Luzuriaga signifie « lieu de la terre blanche », du basque lur (terre), zuri (blanche) et du suffixe -aga (lieu de). Luzuriaga peut aussi désigner :

Patronymes 
 Toribio de Luzuriaga, général argentin (1782-1842).

Toponymes 
 Luzuriaga, localité argentine située dans le département de Maipú, province de Mendoza ;
 Luzuriaga, localité espagnole située dans la province d'Alava ;
 Villa Luzuriaga, localité argentine située dans le  de La Matanza, province de Buenos Aires.

Autres 
 Luzuriaga (Luzuriagaceae), arbuste grêle ou des lianes, rhizomateux.